Андраш:

 Андраш I (ок. 1016 — ок. 1061) — король Венгрии из династии Арпадов.
 Андраш II (ок. 1175 — 26 октября 1235) — король Венгрии из династии Арпадов, правивший с 1205 по 1235 гг.
 Андраш III — последний король Венгрии 1290—1301 из династии Арпадов.
 Андраш — принц Венгерский, князь Галицкий (1226—1229), (1231—1233), сын Андраша II, брат галицкого князя (королевича) Коломана.

Фамилия